Jettenitz bezeichnet:

 die Gemeinde Dětenice in Tschechien
 die Ortschaft Řetenice (Nicov) in Tschechien